„Liebe ist fur alle da“ (в превод: „Любовта е за всички“) е шестият студиен албум на немската NDH група Рамщайн, издаден през 2009 г. За разлика от предишните им пет албума, той е строго цензуриран заради корицата си и клипа на сингъла „Pussy“, който съдържа порнографски материали. Въпреки това е един от най-успешните албуми на групата.

Песни 

Албуми на Рамщайн
Музикални албуми от 2009 година